Тамер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тамер, Закария (род. 1931) — сирийский писатель, один из наиболее выдающихся прозаиков в современной арабской литературе.
 Тамер, Туна (род. 1976) — турецкий футболист, полузащитник.
 Тамер, Улькю (1937—2018) — турецкий поэт.